Peuralompolo kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Vildrenssjön eller Vildrenstjärn.

Peuralompolo (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun, 
Peuralompolo (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (12,7 ha)

Finland
 Peuralompolo (sjö i Finland) – en sjö Plandskapet Lappland

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn